Il distretto di Franklin si può riferire a due diverse entità amministrative locali:
 il distretto di Franklin, ex-distretto del Canada, sostituito nel 1999 da Nunavut
 il distretto di Franklin, distretto della Nuova Zelanda.